The House of Silence – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Biograph Company
The House of Silence – film del 1918 diretto da Donald Crisp
The House of Silence – cortometraggio del 1937 diretto da R.K. Neilson-Baxter
The House of Silence – film del 2014 diretto da Lawrence Parmenter